La World Team Cup 2009 è stata la trentatreesima edizione della World Team Cup, torneo di tennis a squadre nazionali.

Squadre

Gruppo blu

Juan Martín del Potro (# 5)
Juan Mónaco (# 52)
Máximo González (# 77)

Andreas Seppi (# 54)
Simone Bolelli (# 59)
Francesco Piccari (# 406)

Dmitrij Tursunov (# 23)
Igor' Andreev (# 27)
Evgenij Korolëv (# 102)
Stanislav Vovk (# 1137)

Viktor Troicki (# 37)
Janko Tipsarević (# 72)
Nenad Zimonjić (# 1 doppio)

Gruppo rosso

Gilles Simon (# 7)
Jo-Wilfried Tsonga (# 9)
Jérémy Chardy (# 39)

Rainer Schüttler (# 29)
Philipp Kohlschreiber (# 31)
Nicolas Kiefer (# 36)
Miša Zverev (# 53)

Robin Söderling (# 25)
Andreas Vinciguerra (# 657)
Robert Lindstedt (# 16 doppio)

Mardy Fish (# 24)
Sam Querrey (# 56)
Robby Ginepri (# 58)

Round Robin

Gruppo blu

Classifica

Russia vs. Italia

Argentina vs. Serbia

Russia vs. Serbia

Argentina vs. Italia

Argentina vs. Russia

Serbia vs. Italia

Gruppo rosso

Classifica

Germania vs. USA

Francia vs. Svezia

Germania vs. Francia

USA vs. Svezia

Francia vs. USA

Svezia vs. Germania

Finale

Serbia vs. Germania

Collegamenti esterni

World Team Cup
ATP World Tour 2009